Gadsden kan avse: 

 Gadsden, Alabama
 Gadsden, Arizona
 Gadsden, Indiana
 Gadsden, Tennessee

Se även 
 Gadsden County